LPI
 Индекс эффективности логистики (LPI) - индекс  Всемирного банка, показывающий эффективность логистических систем стран мира
Linux Professional Institute
 Lines Per Inch — линий на дюйм — величина, характеризующая разрешение
  (LPI) — методика организации работа радаров в широком частотном диапазоне для снижения вероятности обнаружения факта облучения цели.